Dziesięciobój  mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zawody odbyły się w dniach 11  - 13 lipca 1924 roku na Stade Olympique Yves-du-Manoir. Wystartowało 36 zawodników z 22 krajów.

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji (wyniki te zostały uzyskane przez Roberta LeGendre podczas pięcioboju).

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924